Яни́не Висс (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: бронза (2015).
 : золото (2010, 2011, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Призёры Универсиад в кёрлинге